Список персонажів видавництва Marvel Comics містить в собі вигаданих персонажів із коміксів Marvel Comics.

Список

Див. також 
 Всесвіт Marvel
 Мультивсесвіт (Marvel Comics)
 Список перших появ Marvel Comics
 Історія публікації кросовер-подій Marvel Comics
 Список дебютів супергероїв Marvel Comics
 Список команд і організацій Marvel Comics
 Список космічних сутностей Marvel Comics
 Список інопланетних рас Marvel Comics
 Список демонів Marvel Comics
 Список монстрів Marvel Comics
 Список планет Marvel Comics

Примітки

Посилання 

 Marvel.com official site 
 MarvelApp.com 

Списки персонажів
Списки персонажів Marvel Comics